Mia madre – miniserie televisiva del 2010 diretto da Ricky Tognazzi
 Mia madre – film del 2015 diretto da Nanni Moretti

Pagine correlate 
Madre (disambigua)
La madre